Näs (Sandviken), een plaats in de Zweedse gemeente Sandviken
Näs (Östersund), een plaats in de Zweedse gemeente Östersund